Пэт Стейр (; род. 1940) ― американская художница и гравюристка.

Биография 
Родилась в Ньюарке в 1940 году. Училась в Институте Пратта в Нью-Йорке (1956–1958). Получила степень бакалавра в области изящных искусств в 1962 году.

Творчество 
Её ранние работы можно с оговорками отнести к концептуальному искусству и минимализму. Наибольшую известность она, однако, получила благодаря свои абстрактными картинами, которые начала писать в 1980-х годах, а также благодаря своим граффити.

Произведения Стейр представлены в художественных выставках по всему миру, в том числе в галерее Тейт в Лондоне, в Бруклинском музее и Новом музее современного искусства в Нью-Йорке, а также во многих странах Европы. Художница была удостоена множества наград за свои работы. Она является учредителем и членом правления крупного книжного магазина Printed Matter в Нью-Йорке, а также стояла у истоков известного феминистского журнала Heresies, первый номер которого был опубликован в 1977 году. Стейр преподавала искусство в Школе дизайна Парсонса, Принстонском университете и Хантер-колледже. На протяжении длительного периода жила и работала в основном в Нью-Йорке, в районе которого ― Гринвич-Виллидж, ― проживает и по сей день.

По состоянию на сентябрь 2016 года работы Стейер представлены в двух отделениях галереи Леви Горви: в Нью-Йорке и Лондоне.

Выставки 

За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Стейр выставлялась в огромном количестве галерей и культурных учреждений как в Америке, так и по всему миру в целом. Персональные выставки проводились в таких заведениях, как галерея Терри Динтенфасса, галерея Макса Протеха, Краун Пойнт Пресс, М. Кнёдлер &amp; Ко., Галерея Виктории Миро, галерея Роберта Миллера, Шейм & Рид, галерея Локс и Леви Горви.

В число избранных музеев и учреждений, которые проводили ретроспективы и выставки её работ, входят: Государственный университет Болл, Галерея искусств Коркоран (1973); Музей Спенсера, Музей современного искусства в Хьюстоне (1983); Бруклинский музей (1984); Художественный музей Цинциннати, Филадельфийский колледж искусств (1985); Музей изобразительных искусств Берн, Новый музей современного искусства, Балтиморский художественный музей (1987); Музей современного искусства Лиона (1990); и Музей Школы Дизайна в Род-Айленде (2010).

Работы Стейр включены в основные фонды музеев по всему миру. Среди них ― Музей Метрополитен (Нью-Йорк); Музей современного искусства, Музей американского искусства Уитни, Музей Соломона Р. Гуггенхейма (Нью-Йорк), Национальная художественная галерея (Вашингтон, округ Колумбия), Галерея Тейт (Лондон), Музей искусств Гонолулу, Арт-центр Уокера, Музей Сан-Франциско современного искусства и Музей современного искусства в Гонолулу.

Примечания

Литература 
 Steir, Pat, Pat Steir paintings, New York, Abrams, 1986.
 Steir, Pat, Arbitrary Order, Paintings by Pat Steir, Contemporary Arts Museum, Houston, Texas, 1983.
 Steir, Pat, Dazzling Water, Dazzling Light, Seattle, University of Washington Press, 2000.
 McEvilley, Thomas, "Pat Steir", New York, Harry N. Abrams, 1995.
 Denson, G. Roger, "Watercourse Way," Art in America, November 1999, pp. 114–121, with a painting by Steir appearing on the front cover.

Ссылки 
 Video Interview with Pat Steir at Crown Point Press
 Locks Gallery, Pat Steir

Художницы США
Стипендиаты Гуггенхайма
Художники США XXI века
Художники США XX века
Выпускники Института Пратта